Hovig Demirdjian (en grec moderne : Χόβιγκ Ντεμιρτζιάν, en arménien : Յովիկ Տէմիրճեան) connu sous le nom de scène Hovig est un chanteur arméno-chypriote.

Carrière 
Il a tenté de représenter Chypre au Concours Eurovision de la chanson par deux fois dans le passé : en 2010, où il termine troisième avec la chanson  ; et en 2015, où il termine quatrième avec .

Le , il est choisi en interne pour représenter Chypre au Concours Eurovision de la chanson 2017 à Kiev, en Ukraine. La chanson, "Gravity", est écrite par Thomas G:son, qui a également coécrit la chanson chypriote l'année précédente.

Notes et références

Voir aussi 

 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Nicosie
Chanteur chypriote
Participant au Concours Eurovision de la chanson pour Chypre
Participant au Concours Eurovision de la chanson 2017
Diaspora arménienne à Chypre